MJoy Radio (Емджой Радіо) – група інтернет-радіостанцій компанії MJoy Multimedia.

Історія виникнення
22 червня 2009 року стартувала перша з радіостанцій компанії MJoy Multimedia, яка отримала назву «Радіо з Криївки». Таким чином Роман Заяць - засновник львівської радіостанції «РадіоМан» та співзасновник радіостанції «Radio 4U», яка мовила на Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та Нововолинськ, почав втілювати ідею про розвиток радіомовлення в інтернеті. За кілька місяців – в грудні 2009-го, з’явився інформаційний портал MJoy, який став майданчиком для сервісу новин та онлайн-магазину. До кінця 2010 року кількість інтернет-радіостанцій групи MJoy Radio зросла до 10.

Інтернет-радіостанції
	Радіо з Криївки (скорочено РзК)
	Sweeter Radio
Mousse Radio
	Radio M
	Radio M Live
	Metro Club Radio
	Greatest Songs Radio
	Різдвяне Радіо
	Kredens Cafe Radio
	Radio EgoЇсти
	Radio OKKO
	Радіо Шувар
	Радіо «Мертвий Півень» (тимчасово призупинене)
	Радіо Вар'яти (тимчасово призупинене)
	Радіо Dviżż (тимчасово призупинене)
	Fashion Radio (тимчасово призупинене)
	Steel Drum Radio (тимчасово призупинене) 
	Радіо Українського форуму маркетинг-директорів (2012) (закрите)
	Дельта Радіо (закрите)

Програми
	«Аеростат» (оригінальна назва Аэростат) — авторська програма лідера гурту «Аквариум» Бориса Гребенщикова, яка виходить в ефір «Радіо з Криївки» щопонеділка о 16:00 та щочетверга об 11:00 (повтор). Програма стартувала в ефірі РзК у вересні 2011 року.

	«Без Цензури» — програма відвертих розмов із зірками. Звучить в ефірі «Радіо з Криївки» щосереди о 16:00, починаючи з лютого 2012 року.
	«За кадром» — авторська програма Анастасії Передрій, яка виходить в ефір Mousse Radio. Це програма про те, що залишилось за кадром відомих кінострічок. У кожній програмі -  огляд кінофільмів, які варто не лише переглянути, а й послухати.
	«Mousse Story» — авторська програма Соломії Чубай, в якій прості люди розповідають надзвичайні історії, котрі змінили їхні життя. Програма звучить на Mousse Radio щовівторка о 16:00 та щоп’ятниці об 11:00 (повтор).
	«Магія свят в улюбленій книзі» — програма на «Різдвяному Радіо». В її ефірі звучать уривки з художніх творів світових та українських письменників, в яких колоритно описані зимові святкування.
	Live-трансляції концертів регулярно відбуваються на «Radio M Live». Зокрема, радіостанція вже транслювала львівські виступи Touch and Go, Filo Machado, Michiel Borstlap, Mad Heads XL, The ВЙО, Qarpa тощо.

Цікаві факти
	«Радіо з Криївки» - чи не єдина в Україні радіостанція, яка дозволяє ведучим використовувати в ефірі нецензурну лексику. Окрім ведучих в ефірі не обмежуються в словах і виконавці, пісні яких звучать в ефірі.
	Кількість діючих радіостанцій MJoy Radio коливається за рахунок сезонних радіостанцій таких як «Різдвяне Радіо» чи івент-радіоканалів, наприклад, радіо Форуму маркетинг-директорів.
	У 2011-2012 роках існувало радіо «Мертвий Півень». Воно виникло після офіційної заяви музикантів про припинення існування колективу. В ефірі «Мертвого Півня» звучали всі видані та невидані композиції гурту та архівні записи інтерв’ю з різних періодів існування колективу.
	«Радіо з Криївки» часто різними способами пов’язують із однойменним львівським закладом харчування, проте радіостанція та кнайпа не мають нічого спільного.
	До триріччя від часу заснування MJoy Radio медіа-група вирішила організувати низку провокативних концертів. Перший з них відбувся 11 травня 2012 року: тоді на сцені з’явився гурт скандально відомої рок-виконавиці Ірени Карпи «Qarpa» та поп-співачка, заслужена артистка України, Наталка Карпа.

Посилання
 Офіційний сайт
 Російськомовна версія інформаційного порталу MJoy Radio
 «Різдвяне радіо» запустило свій шостий сезон 
 Портал радіостанцій MJoy Radio 
 MJoy Radio на Facebook 
 MJoy Radio на Twitter 
 Радіо з Криївки на Twitter 

Підприємства, засновані 2009
Засновані в Україні 2009
Інтернет-радіостанції України